BRM P48 — шасси команды BRM, использовавшееся командой для гонок Формулы-1 в 1960 году.

Выступления 
British Racing Motors построили BRM P48 в 1959. Тогда оно использовалось только на Гран-при Италии в качестве запасного автомобиля для гонщика Йоакима Бонниер. Но Бонниер стартовал на BRM P25.

В 1960 сезоне Формулы-1 команда BRM перешла на BRM P48. В команде остался Йоаким Бонниер, были взяты Дэн Герни и Грэм Хилл. British Racing Motors приняли участие во всех гонках сезона, кроме 500 миль Индианаполиса и Гран-при Италии. Однако Герни не участвовал в Гран-при Аргентины, и в нём использовалось шасси BRM P25.

В Аргентине BRM не набрали очков, но уже в первом Гран-при, где стартовала машина BRM P48 (Монако), были набраны очки: Йоаким Бонниер пришёл пятым. Но все трое гонщиков команды столкнулись с проблемами: Бонниер упустил лидерство в Гран-при из-за проблем с подвеской, Грэм Хилл попал в аварию, а Дэн Герни не попал в итоговую классификацию также из-за дефекта подвески.

На Гран-при Нидерландов Грэм Хилл пришёл третьим, однако это Гран-при не обошлось без трагедии: Дэн Герни попал в аварию из-за проблем с тормозами, и его автомобилем был убит зритель. Йоаким Бонниер сошёл с дистанции, что стало традиционным для команды в сезоне 1960 Формулы-1. Нередко гонщики BRM стартовали с высоких позиций, но сходили из-за многочисленных технических причин. До финиша они дошли после Гран-при Нидерландов лишь в двух гонках, и даже в них пересекло финишную черту только по одному гонщику: в Великобритании Дэн Герни пришёл десятым (тогда же Грэм Хилл, несмотря на аварию, показал лучшее время круга), а в США Йоаким Бонниер снова набрал очки, заняв 5 место. Сезон 1960 Формулы-1 стал единственным для быстрого, но крайне ненадёжного шасси.

Таблица результатов

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы-1

Формула-1 в сезоне 1960
Автомобили Формулы-1 1960 года